Onderdistrict in Indonesië
 Pudak (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Pudak (Kumpeh Ulu), een plaats in het regentschap Muaro Jambi in de provincie Jambi, Sumatra
 Pudak (Awayan), een plaats in het regentschap Balangan in de provincie Zuid-Kalimantan